Fernando Joaquín Fajardo de Requeséns y Zúñiga (Zaragoza, 1635 - Madrid, 2 de noviembre de 1693)  VI marqués de Los Vélez, V marqués de Molina, II marqués de Martorell, Grande de España, señor de las baronías de Castellví de Rosanes, Molins del Rey y de otras en el Principado de Cataluña, señor de la villas de Mula, Alhama, Librilla y señor de las siete villas del río Almanzora, de Cuevas y de Portilla, alcalde perpetuo de los alcázares reales de las ciudades de Murcia y Lorca, capitán mayor del reino de Murcia, del marquesado de Villena, del archidiaconado de Alcázar, Campo Montiel, Sierra de Segura y sus distritos, además de caballero de la Orden de Santiago y comendador de los bastimentos de Castilla en dicha orden, fue un noble y político español.

Biografía 
Fernando Joaquín Fajardo fue hijo de don Pedro Fajardo, V marqués de los Vélez y de su segunda mujer, doña María Engracia Álvarez de Toledo Portugal, hija del VI conde de Oropesa, aya del rey Carlos II de España. Fernando Joaquín era primo de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo Portugal y Pimentel, VIII conde de Oropesa, y además cuñado del Juan Francisco de la Cerda,  VIII duque de Medinaceli, ambas figuras claves durante el reinado de Carlos II, por lo que durante largos años estuvo cerca de los grandes grupos de poder de la Corte. La figura principal de la red de contactos fue su madre, ya que como aya del rey, gozaba de la confianza de la reina Mariana de Austria y durante muchos años fue la persona más próxima a Carlos II. Su función como aya unida a su simpatía hacia el valido Juan Everardo Nithard, hizo probable que los primeros cargos del marqués en la administración estuvieran directamente relacionados con la influencia de su madre en la Corte. 

El heredero de todos los títulos de la casa era su hermano Pedro, pero decidió ser clérigo, pasando don Fernando a ser el titular de todos los títulos. 

En 1673 fue nombrado virrey de Cerdeña, y en 1675 de Nápoles, en cuyas funciones se mantuvo hasta enero de 1683. Posteriormente formó parte del Consejo de Estado y más tarde ocupó la presidencia del Consejo de Indias.

Ancestros

Notas y referencias 

Consejeros de Estado de España del siglo XVII
Presidentes del Consejo de Indias
Marqueses de los Vélez
Gobernadores de Orán
Virreyes de Cerdeña
Virreyes de Nápoles del siglo XVII
Comendadores de la Orden de Santiago
Nobles de Zaragoza
Políticos de Zaragoza
Caballerizos mayores de la reina
Marqueses de Molina
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid